Molsberg bezeichnet folgende Orte bzw. Ortsteile:
 Molsberg im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, Postleitzahl 56414
 einen Ortsteil von Nochern im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz, Postleitzahl 56357
 Molsberg (Happurg) einen Ortsteil von Happurg im Landkreis Nürnberger Land in Bayern, Postleitzahl 91230
 einen Ortsteil der Gemeinde Simpelveld in der Provinz Limburg in den Niederlanden